Rapsch ist der Familienname folgender Personen:

 Gundula Rapsch (1963–2011), deutsche Theater- und Filmschauspielerin
 Kai Rapsch (* 1978), deutscher Oboist und Englischhornist
 Volker Rapsch (* 1949), deutscher Publizist

Siehe auch:
 Rabsch